

Класиране 

Забележка:
 От активът на Чардафон-Орловец (Габрово) са отнети 6 точки, а от този на Черноморец (Бургас) са отнети 2 точки.

 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“
 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“
 „Ботев (Пловдив)“ играе под името „Тракия“
 „Тунджа (Ямбол)“ играе под името „Николай Лъсков“
 „Янтра (Габрово)“ играе под името „Чардафон Орловец“
 „Спартак (Варна)“ играе под името „ЖСК Спартак“

Любопитни факти 
 „ЦСКА“ записва рекорд по голове, финиширайки с 95
 За първи път в историята си „А“ група има толкова много отбори – 18
 През сезона за първи път съдиите в България започват да показват жълти и червени картони
 На „Черноморец“ (Бургас) са отнети 2 точки от актива, а на „Янтра“ (Габрово) – 6, все за корупция
 „Берое“ стига до най-доброто си класиране в елита дотогава – третото място

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;

7